Суперлига 2000/2001 () — 61-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Тирана» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it

2000/2001
Албания
Албания
Спорт в Албании в 2000 году
2001 год в Албании
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001